Blanqueta puede referirse a:
 el nombre común de la planta Mercurialis tomentosa;
 el nombre común de la planta Prunus dulcis.